Аркона́да () — прізвище, поширене в іспаномовних країнах. Відомі носії:

 Гонсало Арконада Ечаррі — іспанський футбольний тренер
 Луїс Мігель Арконада Ечаррі — іспанський футболіст, воротар
 Сесар Арконада — іспанський письменник і перекладач, шевченкознавець.
 Хосе Арконада Рамос — іспанський атлет

Аркона́да () — назва кількох географічних пунктів:

 Арконада (Бургос) — місто в іспанській провінції Бургос
 Арконада (Паленсія) — місто в іспанській провінції Паленсія

Іспанські прізвища